Ez a lista a Rusty rendbehozza című animációs sorozat epizódjait tartalmazza.

Évados áttekintés

Epizódok

1. évad (2016-2017)

2. évad (2018-2019)

3. évad (2020)

Jegyzetek 

Televíziós sorozatok epizódlistái